{{DISPLAYTITLE:(9243) 1998 FF68}}

A (9243) 1998 FF68 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. március 20-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (9001–9500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói